Speak puede referirse a:

Speak (película) es una película norteamericana del año 2004 dirigida por Jessica Sharzer.
Speak (álbum) es el álbum debut de la actriz Lindsay Lohan.